Lake es el nombre de varios lugares en el estado estadounidense de Míchigan:

 Municipio de Lake (condado de Benzie, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Berrien, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Huron, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Lake, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Macomb, Míchigan) (antiguo)
 Municipio de Lake (condado de Menominee, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Missaukee, Míchigan)
 Municipio de Lake (condado de Roscommon, Míchigan)